Список стран по военным расходам — список стран с указанием расходов, затраченных на военное дело в данном году.

Расходы представлены в долларах США по обменным курсам, актуальным на конец соответствующего года. Данные могут значительно отличаться, а колебания валют могут влиять на положение страны в рейтинге.

Ниже представлен список Стокгольмского института исследования проблем мира (англ. Stockholm International Peace Research Institute SIPRI).

См. также 
 Военные издержки

Примечания

Ссылки 
 
 BBC:"Nato defence spending falls despite promises to reverse cuts"
 
 
 
 
 
 
 

Военные расходы
Военная наука
Вооружённые силы